Анна Николаевна Самарская (, род. , ) — украинская художница, мастер народной декоративной живописи и петриковской росписи. Продолжает творческие идеи Екатерины Билокур и мастеров из Петриковки. Народный художник Украины (2009), заслуженный мастер народного творчества Украинской ССР (1974), награждена орденом «Знак Почёта» (1974), лауреат премии имени Екатерины Белокур, член национального союза художников Украины (1977).

Биография 
Родилась в селе Богдановка Яготинского района Киевской области. В 1952 году познакомилась со знаменитой односельчанкой Екатериной Белокур. Это знакомство стало определяющим в жизни Анны Самарской (тогда Косяченко): Екатерина Билокур стала её духовным наставником и учителем на всю жизнь. Дружеские отношения между ними продолжались до смерти последней.

С 1960 года работала на Киевской фабрике сувенирных изделий около года, в ходе чего познакомилась с мастером петриковской росписи Марфой Тимченко. За время работы на фабрике освоила принципы петриковской росписи, преимущественно изучая произведения учениц Татьяны Паты, работавших в Киеве, в частности упомянутой Марфы Тимченко, однако напрямую не училась у них.

Впоследствии переехала в Петриковку, где с 1961 до 1990 работала на Фабрике петриковской росписи «Дружба». Входила в художественной совета фабрики и возглавляла группу мастеров. Стиль петриковской росписи Анны Самарской имел значительное влияние на развитие этого направления искусства, в частности творческое изобретение художницы изображать «пушистые» хвосты птиц стало широко известным и было перенято многими другими мастерами петриковской росписи.

После выхода на пенсию остался жить в Петриковке, но впоследствии оставила петриковскую роспись и сосредоточилась на цветочной живописи, развивая наследие Екатерины Билокур. В 2008 году был опубликован альбом репродукций художницы, в который вошло более ста её работ (преимущественно цветочный живопись).

Литература 
 Ганна Самарська. Земле моя, моя Україно: альбом. — Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. — 182 с.
 Художні промисли України. — Київ: Мистецтво, 1979. — 256 с.
 Петриківський розпис: Книга-альбом / упорядник О. І. Шестакова. — Київ: Мистецтво, 2016 (2015). — 240 с.
 Петриківка: Альбом репродукцій. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001 (перевидання 2004). — 216 с.
 Белоусов Е. Петриковка — жемчужина Украины. — Днепропетровск: ИМА-пресс, 2014. — 160 с.

Примечания

Ссылки 
 Галерея некоторых работ Анны Самарской
 Анна Самарская — фото некоторых работ

Мастера петриковской росписи
Члены Национального союза художников Украины